Фарса́ла () — малый город в Греции, на месте древнего города Фарсала. Расположен на высоте 160 метров над уровнем моря, на склоне и у подножия горы Профитис-Илиас, у реки Энипефса, в 38 километрах к югу от Ларисы, в 48 километрах к западу от Волоса и в 187 километрах к северо-западу от Афин. Административный центр одноимённой общины (дима) в периферийной единице Ларисе в периферии Фессалии. Население 9298 жителей по переписи 2011 года. Крупный сельскохозяйственный центр Фессалии и Греции в целом. Большинство населения занято в сельском хозяйстве (выращивание хлопка и скотоводство) и переработке сельскохозяйственной продукции.

Через город проходит  Ламия — Лариса, часть европейского маршрута E65.  Кардица — Волос проходит по северной окраине города.

История 
Археологические находки свидетельствуют, что область Фарсалы была непрерывно населена с периода неолита. На скале Айия-Параскеви (), у истока реки Апиданос (), к северо-западу от города найдено микенское поселение. Археологические находки свидетельствуют, что древний город Фарсал () был центром Тессалиотиды (), части фессалийской тетрархии и процветал в позднеархаический период. В период греко-персидских войн Фарсал чеканил свою монету. Примерно в 374 году до н. э. был покорён Иасоном (), тираном Фер, ставшим верховным вождём в Фессалии ().

Недалеко от города в 48 году до н. э. произошло решающее сражение между войсками Гая Юлия Цезаря и Гнея Помпея, боровшихся за единоличную власть над Римом.

Современный город построен на месте древнего города. Южнее города, на горе Профитис-Илиас (), северо-западной оконечности хребта Нартакиона () находятся руины высокого и укреплённого акрополя. Неподалёку от Фарсала на другом берегу Энипефса (Энипея) находилось святилище Фетиды.

Сообщество Фарсала 
В общинное сообщество Фарсала входят 4 населённых пункта. Население 9337 жителей по переписи 2011 года. Площадь 57,928 квадратного километра.

Население

Примечания 

Города Греции
Лариса